Кенозеро:
 Кенозеро — крупное озеро в Плесецком районе Архангельской области.
 Кенозеро (Архангельская область) — озеро в Шалакушском сельском поселении Няндомского района Архангельской области.
 Кенозеро (озеро, Карелия) — озеро в Лоухском районе Республики Карелия.